Rossa (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
 Rossa (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse bergdal Val Calanca wat behoort tot het kanton Graubünden